James Southam (ur. 5 czerwca 1978 w Anchorage) − amerykański biegacz narciarski, zawodnik klubu APU Nordic Ski Center.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej James Southam pojawił się 15 listopada 1997 roku podczas zawodów FIS Race w stolicy amerykańskiego stanu Alaska Anchorage, gdzie na dystansie 10 km stylem dowolnym, zajął 16. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 10 stycznia 2001 roku, podczas zawodów w Soldier Hollow, gdzie na dystansie 30 km stylem dowolnym zajął 48. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył na próbie przedolimpijskiej w Whistler, gdzie zajął 22. miejsce na dystansie 30 km w biegu łączonym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Southam nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2009/2010

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 James Southam 
   
 Profil na stronie Fis-ski.com 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1978
Ludzie urodzeni w Anchorage